Тимофей Павлович Павлов ( — 23 июня 1932) — российский и советский , профессор (1898). Основатель школы дермато-венерологов.

Биография 

Тимофей Павлович Павлов родился а в Санкт-Петербурге. В 1885 году окончил петербургскую Военно-медицинскую академию. Работал ординатором под руководством С. П. Боткина. В 1888 году защитил докторскую диссертацию о сернокислом спартенине как сердечном и мочегонном средстве. Стажировался в городской Барачной больнице, в клиниках П. Унны в Гамбурге, М. Капоши и И. Неманна в Вене. В 1889 году стал старшим ординатором Калинкинской больницы. С 1898 по 1924 год заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии. С 1920 по 1926 заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Ленинградского института усовершенствования врачей. С 1901 года являлся председателем Русского сифилидологического и дерматологического общества. С 1901 года — член-корреспондент Французского дерматологического общества.

Опубликовал 35 научных работ, включая 2 учебных пособия. Работы Павлова посвящены преимущественно общей патологии сифилиса. Изучал вопросы лечения сифилиса сальварсаном, эффективность физиотерапии и рентгенотерапии кожных болезней. В работах по выяснению патогенеза и этиологии кожных заболеваний был приверженцем идей нервизма С. П. Боткина. Представителями дерматологической школы профессора Павлова были В. В. Иванов, П. С. Григорьев, С. Т. Павлов.

Сочинения 
 Сернокислый спартеин как средство сердечное и мочегонное, дисс., Спб., 1888;
 К казуистике рефлекторных экзем, Больничн. газ. Боткина,№ 34, с. 863, 1894;
 Материалы к выяснению причин смерти новорожденных детей наследственных сифилитиков, там же, № 14-15, с. 313, № 16, с. 358, № 17, с. 374, 1895;
 Материалы к патологии сифилиса, там же, № 41, с. 1621 и др., 1897.

Литература 
 Горбовицкий С. Е., Торсуев Н. А. Тимофей Павлович Павлов, «Вестник дерматологии и венерологии», 1957, № 5.
 Добронравов В. Н. Тимофей Павлович Павлов — выдающийся представитель отечественной дерматовенерологии, «Вестник дерматологии и венерологии», 12, с. 55, 1960.

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)